Segunda División 2018 (Uruguay)
 Segunda División 2018 (Venezuela)